Gran Premi de Suïssa de Motocròs 125cc, celebrat fins al 2001
 Gran Premi de Suïssa de Motocròs 250cc, celebrat fins al 2001
 Gran Premi de Suïssa de Motocròs 500cc, celebrat fins al 2001
 Gran Premi de Suïssa de Motocròs 125, 250 i 500cc, celebrat el 2001
 Gran Premi de Suïssa de MX3, celebrat d'ençà de 2005